Rice kan syfta på:

 Rice & Curry – första albumet med Dr. Bombay 
 Taco rice – japansk maträtt 
 Rice Krispies – varumärke från Kellogg's

Personer
 Condoleezza Rice, amerikansk politiker 
 Craig Rice, amerikansk författare 
 Tim Rice, brittisk textförfattare till musikalmusik och filmmusik 
 Anne Rice, amerikansk författare 
 Christopher Rice, amerikansk författare 
 Lena Rice, irländsk tennisspelare 
 Damien Rice, irländsk musiker 
 Horace Rice, australisk tennisspelare 
 Pat Rice, fotbollsspelare och numera assisterande tränare i Arsenal FC 
 Stephanie Rice, australisk simmare 
 Jerry Rice, amerikansk fotbollsspelare 
 Buddy Rice, amerikansk racerförare
 Benjamin F. Rice, amerikansk politiker

Geografi
 Rice County, Minnesota 
 Rice, Minnesota – ort i Benton County i USA
 Rice County, Kansas